San Cassiano ima više značenja:
 San Cassiano, Arezzo
 San Cassiano, Bergamo
 San Cassiano, Bolzano
 San Cassiano, Lecce
 San Cassiano, Lucca
 San Cassiano, Macerata
 San Cassiano, Mantua
 San Cassiano, Ravenna
 San Cassiano, Rovigo
 San Cassiano, Sondrio
 San Cassiano, Verona